Легенда може да се отнася за някое от следните понятия.

 легенда – вид неприказен прозаичен устно предаван фолклор
 градска легенда – съвременна невероятна устна история

Филми 
 „Легенда“ – полски филм (1971)
 „Легенда“ – американски филм (1985)
 „Легенда“ – хонконгски филм с продължение (1993)
 „Легенда“ – американски сериал (1995)
 „Легендата“ – южнокорейски сериал (2007)
 „Легенди“ – американски сериал (2014 – 2015)
 „Легенда“ – британско-френски филм (2015)

Други 
 легенда – фиктивна (или изменена) биография и др. за скриване на истина
 легенда – пояснение на обозначения в карти, схеми, диаграми
 легенда – надпис по окръжността на монети или медали
 „Легенда“ – съветска военна свързочна сътникова система (1970-те)
 „Легенда“ – женски футболен клуб (1987) в Чернигов, Украйна